Německé Knínice ist der frühere Name folgender Gemeinden in Tschechien:

 Miroslavské Knínice (Deutsch Knönitz), Okres Znojmo
 Veverské Knínice (Deutsch Kinitz), Okres Brno-venkov